Binnenvaartmuseum (Dordrecht)
Binnenvaartmuseum (Maasbracht)
Binnenvaartmuseum (Nijmegen)

Binnenvaart